Per stazione di Cesano Maderno si possono intendere vari impianti ferroviari situati nel comune di Cesano Maderno:

Stazioni in attività 

 la stazione di Cesano Maderno, aperta nel 2011
 la stazione di Cesano Maderno Groane, aperta nel 2013 a servizio dell'ex area "SNIA"
 la stazione di Groane, in uso solo per finalità di movimento e servizio merci

Stazioni dismesse 

 la vecchia stazione di Cesano Maderno, costruita nel 1879 e dismessa nel 2011
 la stazione di Cesano Maderno NS, costruita nel 1887 e dismessa nel 2010